Valparaiso ist eine City im Porter County im Bundesstaat Indiana in den Vereinigten Staaten. Mit 34.151 Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt im Porter County. Sie liegt eine Autostunde von Chicago und South Bend entfernt. Die Valparaiso University hat 4000 Studenten.

Geschichte 
Das Land, auf dem Valparaiso gebaut wurde, war im Oktober 1832 von den Potawatomi-Indianern gekauft worden. In dieser Zeit gab es das kleine Indianerdorf Chipuaw am Sauk Trail. Auf diesem Land wurde 1836 die Stadt Portersville gegründet. Kurz danach wurde die Stadt in Valparaiso umbenannt, weil der Stadtgründer David Porter während des Krieges von 1812 in der Nähe von Valparaíso (Chile) gekämpft hatte.

Geographie 
Die Stadt liegt auf der Valparaiso Moraine, am Sankt-Lorenz-Seeweg. Im Winter fällt in der nur 20 km südlich des Michigansees liegenden Stadt aufgrund des Lake Effect viel Schnee.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Maurice E. Crumpacker (1886–1927), Politiker
 Earl F. Landgrebe (1916–1986), Politiker
 Henry C. Gordon (1925–1996), Astronaut und Testpilot
 Milt Bernhart (1926–2004), Posaunist und Jazzmusiker
 Mark N. Brown (* 1951), Astronaut
 Carly Schroeder (* 1990), Schauspielerin
 Sam Ficken (* 1992), American-Football-Spieler
 Aaron Ellis (* 1995), American-Football-Spieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Indiana
Hochschul- oder Universitätsstadt in den Vereinigten Staaten
 
Gemeindegründung 1836